

Personen

achternaam
Aitor Galdós Alonso, een Spaans wielrenner
Alejandro Alonso, een Cubaans voetballer
Alicia Alonso, een Cubaans (ballet)danseres en choreografe
Álvaro de Figueroa y Alonso-Martínez, een Spaans politicus en polospeler
Ana Isabel Alonso, een Spaans langeafstandsloopster
Àngel Alonso, Pichi Alonso, een Spaans voetballer en voetbalcoach
Antonio Álvarez Alonso, een Spaans componist, dirigent en pianist
Carlos Alonso González, Santillana, een Spaans voetballer
Claudio Prieto Alonso, Ezequiel Palencia, een Spaans componist
Dámaso Alonso, een Spaans dichter, filoloog en literair criticus
Daniella Alonso, een Amerikaans actrice
Diego Alonso, een Uruguayaans voetballer en voetbaltrainer
Fernando Alonso, een Spaans autocoureur
Ismady Alonso, een Cubaans judoka
José de Figueroa y Alonso-Martínez, een Spaans polospeler
Juan Alonso (1927), een Spaans voetballer
Juan Alonso (1998), een Mexicaans-Spaans voetballer
Julián Alonso, een Spaans tennisser
Júnior Alonso, een Paraguayaans voetballer
Laz Alonso, een Amerikaans acteur
Luís Alonso Pérez, Lula, een Braziliaans voetbaltrainer
Manuel García Alonso, een Spaans voetballer
Manuel Alonso Corral, een paus van de Palmariaans-Katholieke Kerk
Manuel Alonso Martínez, een Spaans jurist en politicus
Marcelino García Alonso, een Spaans wielrenner
Marino Alonso, een Spaans wielrenner
Marcos Alonso, een Spaans voetballer
Marcos Alonso Imaz, een Spaans voetballer
Martín Alonso Pinzón, een Spaans zeevaarder
Miguel Ángel Alonso, Periko Alonso, een Spaans voetballer en voetbalcoach
Mikel Alonso, een Spaans voetballer
Nathalie Alonso Casale, een Nederlands cineast van Spaans-Franse afkomst
Norberto Alonso, een Argentijns voetballer
Osvaldo Alonso, een Cubaans voetballer
Pedro Alonso, een Spaans acteur
Pedro Alonso López, een Colombiaaans seriemoordenaar
Ricardo Alonso González, een voetballer uit Costa Rica
Salvador Alonso, een Argentijns schaker
Sandra Alonso, een Spaans wielrenster
Xabi Alonso, een Spaans voetballer

voornaam
Alonso Cano, een Spaanse schilder, beeldhouwer en architect
Alonso Cueto, een Peruviaans schrijver en hoogleraar
Alonso Edward, een Panamees sprinter
Alonso Enríquez (1354-1429), 1e admiraal van Castilië
Alonso Enríquez (1435-1485), 3e admiraal van Castilië
Alonso Escoboza, een Mexicaans voetballer
Alonso de Fonseca y Ulloa, aartsbisschop van Santiago de Compostella
Alonso I de Fonseca, bisschop van Ávila en aartsbisschop van Sevilla
Alonso II de Fonseca, aartsbisschop van Santiago de Compostella
Alfons I van Portugal, Alfonso Henriques, of Alfonso Enríquez, de eerste koning van Portugal
Alonso Gamero, een Peruviaans wielrenner
Alonso Lobo, een Spaans componist
Alonso Lujambio, een Mexicaans politicoloog
Alonso de Mendoza (conquistador), een Spaans conquistador en grondlegger van La Paz (Bolivia)
Alonso Mudarra, een Spaans componist
Alonso de Ojeda of Alonso de Hojeda, een Spaans conquistador
Alonso Muñoz, een Spaans bestuurder
Alonso de Vargas, een Spaans militair
Alonso Vásquez, een Spaans militair en schrijver

Kunst
Alonso (Shakespeare), een personage uit William Shakespeares The Tempest

Geografie
Alonso Cano (metrostation), een metrostation in Madrid
Alonso de Ibáñez, een provincie in Bolivia
Alonso Martínez (metrostation), een metrostation in Madrid
Alonso de Mendoza (metrostation), een metrostation in Getafe (voorstad van Madrid)
Casas de Fernando Alonso, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Mariano Roque Alonso, een stad en gemeente in Paraguay

Zie ook
Alonzo